Šarbanovac (gmina Knjaževac) – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Šarbanovac (gmina Sokobanja) – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Sokobanja
 Šarbanovac (miasto Bor) – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w mieście Bor